Jean Tricart peut désigner :

 Jean Tricart (1915-2000), homme politique français ;
 Jean Tricart (1920-2003), géographe et géomorphologue français.